Die Macau Open 2014 fanden vom 23. bis 26. Oktober 2014 in Macau statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2014/15 und gehörte zur Kategorie International 50. Das Squashturnier der Damen war Teil der WSA World Tour 2014/15 und gehörte zur Kategorie Gold 50.

Titelverteidiger waren Omar Mosaad und Dipika Pallikal. Mosaad erreichte auch in diesem Jahr das Finale, in dem er auf Tarek Momen traf. Momen gewann das Endspiel mit 6:11, 11:5, 11:7, 4:11 und 12:10. Bei den Damen gewann Nicol David, die im Finale Raneem El Weleily mit 11:8, 11:2 und 11:8 bezwang.

Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 16 Spielern, davon vier Startplätze für Qualifikanten. Die acht besten Spieler wurden gesetzt. In der Damenkonkurrenz traten ebenfalls 16 Spielerinnen an, davon drei Startplätze für Qualifikanten. Per Wildcard erhielten Steven Liu und Liu Kwai Chi einen Startplatz im Hauptfeld.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei dem Turnier wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Das Gesamtpreisgeld betrug bei Damen und Herren jeweils 50.000 US-Dollar.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Damen

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Berichterstattung auf squashsite.co.uk (englisch)

Einzelnachweise 

PSA World Tour 2014/15
WSA World Tour 2014/15
2014